Iván Calderón peut faire référence à :
 Iván Calderón (1962-2003), joueur de baseball portoricain
 Iván Calderón (né en 1975), boxeur portoricain